

Geografia 
 Antartide
 Upper Island – isola nell'arcipelago delle Isole Biscoe

 Malta
 Upper Barrakka Gardens – giardino pubblico che si trova a La Valletta

 Stati Uniti d'America
 Upper Darby – comune nella contea di Delaware, Pennsylvania 
 Upper Eastside – quartiere di Miami in Florida
 Upper Manhattan – zona superiore del distretto e isola di Manhattan, a New York
 Upper Marlboro – comune nella contea di Prince George, Maryland
 Upper West Side – quartiere dell'isola newyorkese di Manhattan

Persone 
 Dmitrij Upper – hockeista su ghiaccio kazako

Pagine correlate 
 Upper Heyford